Chang Kiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangtze River, vattendrag, 
 Chang Jiang (vattendrag i Kina), Jiangxi, 
 Changhua Jiang (vattendrag i Kina, lat 19,30, long 108,67), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar